José Ramos puede referirse a:

 José Ramos-Horta (1949-), político - Presidente de Timor Oriental (durante 2007-);
 José Antonio Ramos (1951-), exfutbolista español;
 José Ramos (1983-), piragüista venezolano.
 José Ramos Castillo (1974-), nadador y medallista paralímpico español.
 José Ramos un jugador de fútbol argentino que actuó en River Plate.
 José Antonio Ramos (1969–2008), músico español;
 José Antonio Ramos Sucre (1890-1930), poeta, escritor, diplomático venezolano;
 José "Conde" Ramos (1845- ), político argentino;
 José María Ramos Loscertales (1890-1956), historiador español;
 José Luis Ramos (1790-1849), periodista venezolano.